Плескач — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Плескач, Мария Тихоновна (1904—2000) — колхозница, звеньевая колхоза «Большевик» Полтавского района Полтавской области, Герой Социалистического Труда.
 Плескач-Стыркина, Светлана Павловна (род. 1949) — советская и российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Другое 
 Плескач — украинский сценический танец, впервые поставлен Павлом Вирским.

 См. также 
 Плескачи — село, входит в Переяслав-Хмельницкий район Киевской области Украины.